Våxtorp kan syfta på:

 Våxtorps socken – en socken i Halland
 Våxtorps landskommun – en tidigare kommun i Hallands län 1863–1970
 Våxtorps församling – en tidigare församling i Göteborgs stift –2006
 Våxtorps kyrka – en kyrkobyggnad i Våxtorp i Laholms kommun
 Våxtorp – en tätort i Laholms kommun och kyrkbyn i Våxtorps socken
 Våxtorps distrikt – ett distrikt i Laholms kommun och Hallands län 2016–

Se även
 Voxtorp  – grensida avseende orter i Jönköpings respektive Kalmar län